Байдуковка — река на территории России, протекает по Правдинскому и Гвардейскому районам Калининградской области.

География и гидрология 
Река берет своё начало на водоразделе рек Байдуковки, Прохладной и Гвардейской, на болотах Целау, известных также как Озёрский заповедник или Целаубрух.

Река Байдуковка является левобережным притоком реки Преголи, её устье расположено у села Лозового, в 43 километрах от устья реки Преголи, длина реки Байдуковки 25 км, площадь водосборного бассейна — 50,5 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Преголя. Относится к речному бассейну реки Неман и рекам бассейна Балтийского моря (российская часть в Калининградской области).

Код объекта в государственном водном реестре — 01010000212104300010480.

Примечания 

Притоки Преголи
Реки Гвардейского района
Реки Правдинского района